Александр Насекин:
* Насекин, Александр Александрович (род. 1996) — российский биатлонист.
 Насекин, Александр Семёнович (род. 1960) — российский художник.